2. ŽNL Vukovarsko-srijemska je podijeljena u tri skupine po nogometnim središtima. Prvaci liga će u sljedećoj sezoni igrati u 1. ŽNL Vukovarsko-srijemska, dok će posljednje plasirani (ili posljednja 2, ovisno od toga koliko klubova iz kog nogometnog središta ispadne iz 1. ŽNL) iz NS Vukovar i NS Vinkovci ispasti u 3. ŽNL Vukovarsko-srijemska (iz NS Županja ne ispada ni jedan klub jer je 2. ŽNL najniži stupanj natjecanja u NS Županja).

Ljestvica

NS Vukovar 

Klub kažnjen oduzimanjem jednog boda

NS Vinkovci 

Klub odustao od natjecanja nakon jesenjeg dijela sezone

NS Županja

Izvori 

 Županijski Nogometni Savez Vukovarsko-srijemske županije 
 RSSSF.com

2012-13
vukovarsko-srijemska-2